Маријана Јанковић (Беране, 7. април 1982) данска је глумица и редитељ српског порекла. Сматра се једном од најцењенијих глумица и редитеља у садашњој данској филмској индустрији.

Филмографија 

|-
| 2008. || Плес || -{Dansen}- || Нина
|-
| 2008. || Кандидат || -{Kandidaten}- || Кетрин Мелинг
|-
| 2009. || Заштитници || -{Livvagterne}- || Катарина
|-
| 2009. || Лулу и Леон || -{Lulu & Leon}- || Радмила
|-
| 2010. || Све опет иде добро || -{Alting Bliver Godt Igen}- || Хелена
|-
| 2011. || Они који убијају || -{Den som dræber}- || Јелена Савић
|-
| 2011. || Понекад зима стиже ноћу || -{Nogle Gange Kommer Vinteren om Natten}- || Нана
|-
| 2011. || Звер || -{Beast}- || Максин 
|-
| 2012. || Срца и мисли || -{Hearts and Minds}- || Жена
|-
| 2013. || Затворени случајеви || -{Kvinden i buret}- || Тереза
|-
| 2013. || Рита || -{Rita}- || Мари, Џонасова девојка
|-
| 2013. || Хелијум || -{Helium}- || Медицинска сестра
|-
| 2014. || Наследници || -{Arvingerne}- || Камил
|-
| 2014. || Прави предмет || -{Ækte vare}- || Јелана
|-
| 2015. || || -{Lang historie kort}- || Дина
|-
| 2015. || Машина || -{Machine}- || Лиз
|-
| 2015. || Божићна жеља || -{Juleønsket}- || Габи
|-
| 2016. || || -{Fuglene over sundet}- || Џули Леви
|-
| 2017. || Атеље || -{Atelier}- || Жена на телефону
|-
| 2017. || || -{Skyggebokser}- || Изабела
|-
| 2017. || Никад више сутра || -{Aldrig mere i morgen}- || Алис
|-
| 2017. || || -{QEDA}- || Нели
|-
| 2017. || Необичан човек || -{Odd Job Man}- || Џенсен
|-
| 2015 - 2017. || || -{Norskov}- || Клаудија
|-
| 2018. || Разарач || -{Vargur}- || Лена
|-
| 2018. || Кућа коју је Џек саградио || -{The House That Jack Built}- || Студенткиња
|-
| 2018. || Маја || -{Maja}- || Ката || такође сценариста и редитељ
|-
| 2018. || || -{Ditte & Louise}- || Сара
|-
| 2018. || Рука у руку || -{Hånd i hånd}- || Рита
|-
| 2018. || Канцеларија за легенде || -{Le Bureau des Légendes}- || Татјана Клебникова
|-
| 2018. || Вук || -{Ulven}- || Александара
|-
| 2019. || || -{Mødregruppen}- || Силвија
|-
| 2019. || Пијавице || || Маргарета
|-
| 2019. || Обмана || -{Bedrag}- || Стине 
|-
| 2019. || Мир на копну || -{Fred til lands}- || Ана
|}

Референце

Спољашње везе 
 Маријана Јанковић на сајту ИМДб

Рођени 1982.
Беранци
Српске глумице
Данске глумице
Дански редитељи
Срби у Црној Гори
Срби у Данској